Wolffson ist der Name von

 Agnes Wolffson (1849–1936), deutsche Stifterin
 Albert Wolffson (1847–1913), Hamburger Rechtsanwalt und liberaler Politiker
 Isaac Wolffson (1817–1895), deutscher Politiker und Jurist

Siehe auch:
 Wolfson
 Wolffsohn
 Wolfsohn